Не следует путать с 4-й лыжной бригадой Воронежского фронта
4-я лыжная бригада — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Бригада сформирована в составе Карельского фронта в феврале 1942 года как Лыжная бригада Кандалакшской оперативной группы войск, переименована в 4-ю лыжную бригаду 31.03.1942.

В составе действующей армии с 16.02.1942 по 31.03.1942 как Лыжная бригада Кандалакшской оперативной группы войск и с 31.03.1942 по 22.05.1942 как 4-я лыжная бригада

Держала оборону на кандалакшском направлении.

22.05.1942 обращена на формирование 3-й стрелковой бригады

Состав 
 ??

Подчинение

Командиры 
 подполковник Дегтярёв, Николай Николаевич — февраль-апрель 1942 года
 полковник Александров, Сергей Николаевич — апрель- июнь 1942 года

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Лыжные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году